Sjukamp för damer vid olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona avgjordes 1-2 augusti.

Medaljörer

Resultat

Referenser 
 Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1992